WCA, Wca och wca kan syfta på:

 WCA – en etnisk arameisk paraplyorganisation, se World Council of Arameans
 WCA – en organisation som arrangerar tävlingar och bestämmer reglerna för Rubiks kub-tävlingar, se World Cube Association

Akronymer